Grand Valley steht für:

 Grand Valley (Colorado), Tal in Colorado
 Grand Valley, einen früheren Namen von Parachute (Colorado)
 Grand Valley AVA, Weinbaugebiet in Colorado
 Grand Valley State University, Universität in Allendale, Michigan

Siehe auch:
 Grand Valley Township
 Grande Valley